Paradiso ima više značenja:
 Paradiso, Brescia
 Paradiso, Cosenza
 Paradiso, Cremona
 Paradiso, Gorizia
 Paradiso, Mantua
 Paradiso, Napoli
 Paradiso, Pavia
 Paradiso, Potenza
 Paradiso, Udine
 Paradiso, Vicenza